Gea de Albarracín kan syfta på:

Spanien 

 Gea de Albarracín (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Gea de Albarracín (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel,